Sindi (Estland), een plaats in Estland
 Sindi (India), een plaats in India
 Sindi (volk), een oud volk op het huidige schiereiland van Taman
 Thatta, de originele naam voor deze plaats in Pakistan